Le sigle IECB peut faire référence à :
 Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, l'Église évangélique congrégationnelle du Brésil
 Institut européen de chimie et biologie
 Isolation Echafaudage Calorifuge Bardage (Sarl)

Homonymie d'acronyme